Тимея Бабош и Андреа Главачкова — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Елена Веснина и Екатерина Макарова — защищали свой титул, но уступили в полуфинале.

28 октября 2017 года в Сингапуре во время итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации Мартина Хингис, которой исполнилось 37 лет, заранее объявила о завершении карьеры.

Посев 

  Чжань Юнжань /  Мартина Хингис (Полуфинал)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Полуфинал)
  Тимея Бабош /  Андреа Главачкова (Титул)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Четвертьфинал)
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал)
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (Финал)

Запасные 

  Сюко Аояма /  Ян Чжаосюань (Не использованы)

<ol start="2">

Ход турнира

Финальные раунды

Примечания

Ссылки 
 

Финал тура WTA 2017